Kasa peut être :
 Kasa (Égypte antique) ;
 Kasa, un autre nom donné à la tribu amérindienne des Kaws ;
 Kasa est une région du Sénégal ;
 Kasa est une forme poétique coréenne ;
 Kasa est une chefferie et secteur du territoire de Kasongo-Lunda au Congo-Kinshasa ;
 Kasa, le nom générique des chapeaux traditionnels japonais.